3. ŽNL Vukovarsko-srijemsku u sezoni 2005./06. činilo je 26 klubova iz Vukovarsko-srijemske županije podijeljenih u dvije skupine. Pobjednici grupa plasirali bi se u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku. Iz lige nitko nije ispadao, jer je 3. ŽNL Vukovarsko-srijemsku najniži razred natjecanja.

Promociju u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku izborili su NK Čelik Gaboš i NK Mladost Svinjarevci.

Ljestvica

Bilješke 
NK Bosut Apševci kažnjen je oduzimanjem 1 boda
NK Obilić Ostrovo kažnjen je oduzimanjem 2 boda
NK Mladost Đurići kažnjena je oduzimanjem 2 boda
NK Lipovača kažnjena je oduzimanjem 1 boda
NK Opatovac kažnjen je oduzimanjem 2 boda
NK Sokol Berak kažnjen je oduzimanjem 1 boda
NK Srijem Orolik kažnjen je oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobiveni na osobni upit)
 Vinkovački list #2709

2005-06
vukovarsko-srijemska-3